Pax, divindade romana da paz
 Abreviatura de Ferdinand Albin Pax, botânico alemão

Aerostação
Pax (dirigível)

Genética
 Genes Pax, uma família de genes que codificam proteínas importantes no início do desenvolvimento animal
Geografia
Pax (Virgínia Ocidental), cidade
679 Pax, asteroide

Outros usos
Pax (Unix), utilitário de arquivamento